Babakin steht für:
Georgi Nikolajewitsch Babakin (1914–1971), sowjetischer Ingenieur im Raumfahrtprogramm
Babakin (Mondkrater)
einen Ort im australischen Bundesstaat Western Australia, siehe Babakin (Stadt)